Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Tipar (Rawalo), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Tipar (Citamiang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Sukabumi in de provincie West-Java